Okręty US Navy o nazwie USS "Barney", których patronem był komodor Joshua Barney:
 Pierwszy "Barney" (TB-25) był torpedowcem będącym w służbie w latach 1901-1919.
 Drugi "Barney" (DD-149) był niszczycielem typu Wickes, który był z przerwami w służbie w latach 1919-1945.
 Trzeci "Barney" (DDG-6) był niszczycielem typu Charles F. Adams, który był w służbie w latach 1962-1990.

 Zobacz też "Commodore Barney" (1859)

Barney